San Giovanni har flere betydninger:

 San Giovanni in Fiore, en by i Calabrien, Italien
 San Giovanni Rotondo, en by i regionen Apulien i Italien
 San Giovanni Suergiu, en kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinien i Italien
 Campora San Giovanni,en italiensk by i Calabrien
 San Giovanni a Piro, en by i Campania, Italien
 San Giovanni al Natisone
 San Giovanni Bianco
 San Giovanni d'Asso
 San Giovanni del Dosso
 San Giovanni di Gerace
 San Giovanni di Sinis
 San Giovanni Gemini
 San Giovanni Ilarione
 San Giovanni Incarico
 San Giovanni in Croce
 San Giovanni in Galdo
 San Giovanni in Marignano
 San Giovanni in Persiceto
 San Giovanni la Punta
 San Giovanni Lipioni
 San Giovanni Lupatoto
 San Giovanni Teatino
 San Giovanni Valdarno